Blatnik ist der Familienname folgender Personen:

 Ana Blatnik (* 1957), österreichische Politikerin 
 Andrej Blatnik (* 1963), slowenischer Schriftsteller, Journalist und Hochschullehrer
 Georg Blatnik (* 1992), österreichischer Fußballspieler
 John Blatnik (1911–1991), US-amerikanischer Politiker
 Johnny Blatnik (1921–2004), US-amerikanischer Baseballspieler
 Meike Blatnik (* 1974), deutsche Übersetzerin

Blatnik bezeichnet außerdem:

 Blatnik pri Črnomlju, eine Ortschaft in Slowenien
 Blatník, Wüstung in der Gemeinde Rybitví, Tschechien
 Blatnick
 Platnick